Das Tennis-Dameneinzel der Olympischen Sommerspiele 2008 wurde vom 10. bis 17. August im Nationalen Tenniszentrum Peking ausgetragen.

Titelverteidigerin war Justine Henin. Das Finale bestritten Jelena Dementjewa und Dinara Safina, das Dementjewa in drei Sätzen gewann.

Setzliste

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Tennis-Dameneinzel
2008
Tennisturnier in Peking
Tennisturnier 2008